Соревнования по боксу в весовой категории до 51 килограмма среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли с 12 по 23 августа. Приняли участие 27 спортсменов из разных стран.

Призёры

Соревнования

Ссылки 
 Результаты